Blast from the Past е компилационен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Съдържа презаписани песни от времето на Ралф Шепърс, но с вокалите на Кай Хансен, както и ремастерирани песни. Всяка песен от този албум е избрана да попадне в него от феновете на групата.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Дан Цимерман – барабани

Песни 

 Всички песни от диск 1 и песни 1 – 3 от диск 2, са презаписани през 2000 г. Песни 4 – 10 от диск 2 са ремастерирани версии.

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2000 година
Компилации